Чемпионат СССР по гандболу 1965 — 4-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 8 апреля 1965 года, последние матчи состоялись 25 сентября 1965 года.

Превью 
4-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин  1965 г. был проведен по схеме прошлого года. 12 команд 1 группы розыграли чемпионский титул в 1 круг, разделенный на 2 тура. В апреле в Киеве и Ленинграде состоялся 1-й тур (по 6 команд в каждом городе), а затем в сентябре все 12 команд собрались в Тбилисие. В итоге каждая команда провела 11 матчей, по одному друг с другом. Вместо выбывших Буревестник Минск и Жельсбетонис Минск вошли Спартак Москва и команда ГСВГ. Команда Труд М переименована в Кунцево, а Атлетас из Каунаса в Политехник

Участники

I группа 
 Киев 08-13.04.1965 и Ленинград 17-22.04.1965 1--й тур
 Тбилиси 2--й тур 19-25.09.1965

Послесловие 
Первый титул МАИ. Причем команда не потеряла ни одного очка. Буревестник Ташкент и Буревестник Ташкент вылетели во 2 группу, при этом Буревестник Киев больше никогда в высшей лиге не играл.

Чемпионаты СССР по гандболу